Cihlář ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Cihlář (1924–2014), tschechoslowakischer Radrennfahrer 
 Karel Cihlář (1833–1914), böhmisch-österreichischer Jurist und Politiker, siehe Karl von Czyhlarz
 Tomáš Cihlář (* 1987), tschechischer Fußballspieler
 Zdeněk Cihlář (* 1973), tschechischer Fußballspieler

Cihlar ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Cihlar (* 1980), deutsche Hockeynationalspielerin